Congrés de la Haia de 1872 celebrat del 2 al 7 de setembre de 1872 per l'Associació Internacional de Treballadors dirigit per Karl Marx i Friederich Engels.
 Congrés de la Haia de 1948 on es proposa la creacó d'una Europa Unida dins una federació.